Bill de Blasio est un homme politique américain. 
 Cnaeus Cornelius Blasio était un homme politique romain de la famille patricienne des Cornelii.